Chuburná es un topónimo en idioma maya que puede referirse a:

 Chuburná Puerto, una población localizada en el Municipio de Progreso, Yucatán, México;
 Chuburná de Hidalgo, antiguamente llamada Chuburná Pueblo,una población localizada en el Municipio de Mérida, Yucatán, México. Actualmente está integrada urbanísticamente a la ciudad de Mérida (Yucatán).